Tarbox ist der Familienname folgender Personen:

 Jessie Tarbox Beals (1870–1942), US-amerikanische Fotografin 
 John K. Tarbox (1838–1887), US-amerikanischer Politiker